Thüringer steht für:
 Thüringer, westgermanischer Stamm
 Einwohner des Freistaat Thüringen
 Thüringer Rostbratwurst
 Thüringer (Kaninchenrasse)

Siehe auch:
 Thüringen (Begriffsklärung)